Метон Афинский — древнегреческий астроном, математик и инженер. 
 Метон — большой древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.